Octavo hace referencia a varios artículos:

Matemáticas 
 Número ordinal correspondiente al número cardinal ocho (8);
El número fraccionario 1/8;

Historia 
VIII milenio a. C.
Dinastía VIII de EgiptoLegio VIII Augusta
VIII Concilio de ToledoOchavo (moneda)

Lugares 
VIII Distrito de ParísVIII Región Militar

Personas 
Cayo Octavio Turino, Augusto;
Alejandro VIIIAlfonso VIII de Castilla
Clemente VIIIEnrique VIII de Inglaterra
Inocencio VIIIJuan VIII
León VIIILuis VIII de Francia
Pío VIIIUrbano VIII

Además 
Factor VIII (coagulación), proteína;
Número 8 (rugby), octavo, posición en un equipo de rugby;